Термин ЦАР има више значења:

 Генетички код за глутамин
 Централноафричка Република 
 Калцијум-детектујући рецептор